Санти:

Топоним 
 Санти — река в штате Южная Каролина.
 Санти — индейская резервация в штате Небраска, США.

Фамилия 
 Санти, Джорджо (1746—1822) — итальянский ботаник.
 Санти, Дэвид (род.1952) — американский фигурист-одиночник, впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Санти, Пьеро (1923—2007) — итальянский музыковед, музыкальный критик, редактор, дирижёр.
 Санти, Рафаэль (более известен как Рафаэль; 1483—1520) — знаменитый итальянский художник.
 Санти, София (род. 1981) — канадская порноактриса и режиссёр.

 Санти — русский графский род.
 Санти, Александр Францевич (1757—1831) — русский генерал-майор, сын Ф. М. Санти.
 Санти, Франц Матвеевич (устар. Сантий; 1683—1758) — геральдист из Пьемонта, заложивший основы русской геральдики, основатель рода.
 Санти, Александр Львович (1770—1838) — российский государственный и военный деятель, внук Ф. М. Санти.
 Санти, Пётр Львович (1770—1821) — российский сенатор, внук Ф. М. Санти.

Другое 
 Санти- — одна из приставок СИ, обозначающая дольность 10−2.
 Санти (дакота) — индейский сиуязычный народ.
 sANTI — опасный вирус который до сих пор обходит антивирусы и заражает компьютеры.